Максим Алексеевич Гулин () — российский государственный и политический деятель. 

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению (12 октября 2021 — 13 марта 2023).

Биография 
Максим Алексеевич Гулин родился 16 мая 1997 года в городе Копейске Челябинской области. 

В 2019 году завершил обучение в Российском экономическом университете имени Плеханова, окончил бакалавриат и магистратуру факультета бизнеса «Капитаны». 

Трудовую деятельность начал младшим менеджером по региональному развитию благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны».

На протяжении всей своей работы в рамках программы «Капитаны» организовал и провёл около 30 мероприятий формата «Workshop», 15 бизнес-интенсивов для школьников и студентов, несколько десятков лагерей, которые направлены на развитие предпринимательской и социально-общественной деятельности.

Является тренером по каратэ киокушинкай, обладатель зелёного пояса с коричневой полоской. Активно продвигает и пропагандирует туризм в Челябинской области.

На выборах в Государственную Думу VIII созыва, которые прошли в сентябре 2021 года, возглавил региональный список политической партии «Новые люди» по Челябинской области. По итогам выборов получил мандат депутата Государственной Думы VIII созыва.

12 октября 2021 года избран первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по просвещению.

10 марта 2023 года написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Государственной Думы. 

13 марта 2023 года полномочия Гулина были прекращены на основании его заявления о сложении депутатских полномочий.

Примечания

Ссылки 
 Гулин Максим Алексеевич. Интервью

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Члены партии Новые люди
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Общественные деятели России
Каратисты России